Kladari (Kroatië), een plaats in de Kroatische gemeente Sunja
 Kladari (Doboj), een plaats in de gemeente Doboj, Bosnië-Herzegovina